Der Kanton Les Pieux ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Cherbourg, im Département Manche und in der Region Normandie. Sein Hauptort ist Les Pieux.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 28 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Les Pieux aus den 15 Gemeinden Benoîtville, Bricquebosq, Flamanville, Grosville, Héauville, Helleville, Pierreville, Les Pieux, Le Rozel, Saint-Christophe-du-Foc, Saint-Germain-le-Gaillard, Siouville-Hague, Sotteville, Surtainville und Tréauville. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 141,66 km2.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Denneville (Kanton Créances), Portbail und Saint-Lô-d’Ourville → Port-Bail-sur-Mer

Lespieux